Братья Брайаны победители на турнире, обыграв в финале прошлогодних чемпионов Энди Рама и Йонатана Эрлиха

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго круга.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Финал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Полуфинал)

<li>  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт (Второй раунд)
<li>  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
<li>  Павел Визнер /  Мартин Дамм (Второй раунд)
<li>  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг (Четвертьфинал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира  

Cincinnati Masters 2008